«Театральная библиотека» — русский театральный журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1907 году. Первый и единственный номер издания вышел в ноябре 1907 г. Редактор-издатель Н. В. Корецкий.

Описание 
18 см, пагинация смешанная, всего 96 страниц.

Библиографическое описание

Литература 
Театральная библиотека: [Библиография периодических изданий России. № 8240] // Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России, 1901—1916. — Л.: [ГПБ], 1960. Т. 3: Р—Я. — С. 354.

Примечания

Ссылки 
Печатные издания, возникшие в 1907 году
Печатные издания, закрытые в 1907 году
Театральные журналы Российской империи